Любас Маріанна Анатоліївна (15. 07. 1970, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) — майстриня ляльок і витинанок.

Посилання 
 https://esu.com.ua/search_articles.php?id=59767

Українські народні майстри